Onega (ciutat), ciutat de la província d'Arkhànguelsk, a Rússia a la dreta de la desembocadura del riu Onega
 Ermindo Onega (1940 - 1979), futbolista argentí que formà part de l'equip argentí a la Copa del Món de 1966
 Golf d'Onega, badia a la República de Carèlia i l'Oblast d'Arkhangelsk al nord-oest rus a l'oest de la ciutat d'Arkhangelsk
 Llac Onega, llac rus
 Riu Onega, riu que desemboca a la mar Blanca a la província d'Arkhànguelsk, a Rússia